A Fair Exchange peut désigner :
 A Fair Exchange (film, 1909) ;
 A Fair Exchange (film, 1911).